SACS son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 Suzuki Advanced Cooling System, un sistema de refrigeración mixto aire-aceite empleado por motocicletas Suzuki.
 Sistema de Cable del Atlántico Sur, un cable de comunicaciones submarino en el Océano Atlántico Sur.